Gang est une revue mensuelle française publiée par Épine en 1979 et consacrée à la littérature policière.

Historique 
Revue éphémère née en 1979 à l’initiative d’Alain Dugrand et de Hervé Prudon, la revue Gang, sous-titrée « le mensuel du crime et du roman policier », ne connaîtra que deux numéros.

Éditée par Épine (Éd. de presses internationales noires et écarlates) et vendue dans les kiosques au prix de , cette revue ambitieuse présentait la particularité de traiter de manière équivalente le roman policier et les affaires criminelles.

Parmi ses rédacteurs figuraient Roland Sapiens, Gérard Guégan, Jean-Claude Asfour et Georges Rieben.

Si le mélange fiction et faits divers déconcerta les lecteurs, Gang publia tout de même des textes de Jerome Charyn, Donald E. Westlake, Ruth Rendell et Léo Malet.

Fruit d’une association de romanciers et de passionnés du polar, Gang sera à l’origine d’autres publications, comme l’anthologie Paris noir (Le Dernier Terrain Vague, 1980) ou le numéro spécial « BD Polar : noces de sang » de la revue (À suivre) (1981).

Titre de presse créé en 1979
Revue littéraire en France
Presse mensuelle disparue en France
Presse mensuelle en français
Magazine de littérature policière
Titre de presse disparu en 1979